Schaunberg bezeichnet

 Schaunberg (Gemeinde Schlierbach), Ort bei Schlierbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Burgruine Schaunberg bei Pupping, Gemeinde Hartkirchen, Oberösterreich
 Grafschaft Schaunberg im Hausruckviertel, Österreich ob der Enns

Personen:
 Friedrich V. von Schaunberg († 1494), Salzburger Erzbischof
 Johann II. von Schaunberg († 1453), Landmarschall in Niederösterreich, Landeshauptmann von Oberösterreich
 Ulrich I. von Schaunberg (* um 1330; † 1373), Landeshauptmann ob der Enns

Siehe auch:
 Schauenberg
 Schaumberg